Landwirtschaftsschule steht für:
 allgemein eine Ausbildungsstätte für landwirtschaftliche Berufe, siehe Landwirtschaftsschule
 eine Form Agrarschulen, siehe Landwirtschaftliche Winterschule

Im Namen:
 Landwirtschaftsschule Eppingen, in Baden
 Landwirtschaftsschule Luisenhof. in Brandenburg
 Landwirtschaftsschule Winklhof, in Österreich

Siehe auch

 Nongjia (; „Landwirtschaftsschule“), eine der sogenannten Neun Strömungen der alten chinesischen Philosophie